Siedl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Siedl (1929–1998), deutscher Fußballspieler
 Jochen Siedl (* 1979), deutscher Musiker und Autor
 Suitbert Siedl (1923–2006), österreichischer Kirchenhistoriker und Orientalist

Siehe auch:
 Sidl
 Siedel